Centre Culturel Français steht für
 Centre Français de Berlin, deutsch-französisches Kulturzentrum in Berlin
 Centre Culturel Français Freiburg – Conrad Schroeder Institut e.V. (CCFF), deutsch-französisches Kulturzentrum in Freiburg im Breisgau